Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, de Vlaamse Chemische Vereniging
 VC Vlissingen, een voetbalclub uit Zeeland
 Volleybal Combinatie Veenendaal, een volleybalclub uit Veenendaal